

Cinema 
 Le mille luci di New York (Bright Lights, Big City) – film del 1988 diretto da James Bridges

Letteratura 
 Le mille luci di New York (Bright Lights, Big City) – romanzo di Jay McInerney del 1984

Musica 
 Bright Lights, Big City – singolo di Jimmy Reed del 1961, dall'album Jimmy Reed at Carnegie Hall
 Bright Lights, Big City – album di Timbuktu del 1999